Foios kan syfta på följande platser:

Portugal 

 Fóios, freguesia, Guarda, Sabugal,

Spanien 

 Foios (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Foios (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Portugalförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar